

Cinéma 

 Little Things, film réalisé par Rati Tsiteladze en 2014.

Musique

Album 

 Little Things, album de Bobby Goldsboro sorti en 1965 ;
 Little Things, album de Sylver sorti en  ;
 Little Things, album de Toby Lightman sorti le  ;
 Little Things, album de C418 sorti en .

Chanson 

 Little Things, chanson de Bobby Goldsboro sortie en 1965
 Little Things, chanson de The Oak Ridge Boys sortie en 1985 ;
 Little Things, chanson de Marty Stuart sortie le  ;
 Little Things, chanson de Bush sortie le  ;
 Little Things, chanson de Tanya Tucker sortie le  ;
 Little Things, premier single du groupe Good Charlotte sortie le  ;
 Little Things, chanson d'India.Arie sortie le  ;
 Little Things, chanson du groupe One Direction sortie le  ;
 Little Things, chanson d'Annie LeBlanc sortie en 2018

Littérature 

 Little Things, roman basé sur la série télévisée Buffy contre les vampires écrit en 2002 ;
 Little Things, histoire courte de Raymond Carver.

Autres 

 Littlest Things, chanson de Lily Allen sortie en 2006 ;
 The Little Things, chanson de Colbie Caillat sortie en 2007.